Ołeksandr Kłymenko (ur. 1965) – ukraiński polityk
 Ołeksandr Kłymenko (1970–2000) – ukraiński lekkoatleta
 Ołeksandr Kłymenko (ur. 1970) – ukraiński pisarz
 Ołeksandr Kłymenko (ur. 1975) – ukraiński kolarz
 Ołeksandr Kłymenko (ur. 1982) – ukraiński piłkarz